Наталия Ильина:
 Ильина, Наталия Иосифовна (1914—1994) — русская советская писательница, публицист и журналист, критик.
 Ильина, Наталия Николаевна (1882—1963) — русский и советский историк, философ, искусствовед.